Пётр Константинович Сергиевский (1891, Российская империя — 1952, Советский Союз) — деятель органов охраны правопорядка, начальник ГУ РКМ.

Биография 
Родился в русской семье. Окончил 3-классную сельскую школу, 2-классное министерское училище, 7-классное механико-техническое училище в Брянске. Работал техником-механиком на предприятиях Брянского уезда предположительно с 1912 до 1914, затем призван в царскую армию, где служил во время 1-й мировой войны с 1914 до 1917. Член Брянского комитета анархистов-коммунистов с 1910 до 1916, участник движения на территории империи, член РКП(б) с мая 1917. Заместитель председателя исполкома Минского совдепа с того же года, затем до 1918 заведующий отделом Смоленского губернского исполнительного комитета. Председатель витебского губернского ревкома с 9 октября 1919 и губернского исполкома губернского Совета рабочих и солдатских депутатов с мая 1918 по декабрь 1920 (по другим данным с ноября 1918 по январь 1919 и до 6 октября 1919). Председатель райисполкома в Ростове-на-Дону, председатель Донского областного исполкома с января 1921 до июня 1922. В течение года, с июля 1922 по июль 1923, председатель исполкома Астраханского губернского Совета рабочих и солдатских (красноармейских) депутатов.

Делегат IX и X Всероссийских съездов Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов, член ВЦИК.

С июля 1923 по март 1927 являлся начальником советской милиции, руководя ЦАУ, ГУ РКМ, а также являясь членом коллегии НКВД РСФСР и редактором журнала «Административный вестник». 17 ноября 1923 года П. К. Сергиевский утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». До этого специальной службы участковых милиции не было. В документальной прозе описан как покрывающий коррумпированных милицейских начальников: Когда в Ленинград в 1925 году приезжал его непосредственный начальник, глава всей милиции РСФСР Пётр Константинович Сергиевский, в тёплой компании в «Европейской» гостинице или в «Гранд-отеле» пропивались и транжирились «из секретных сумм» многие тысячи. 

Из НКВД РСФСР перешёл на работу в Наркомфин РСФСР и назначен заведующим финансовым отделом Сибирского краевого исполкома, которым являлся до января 1928. Председатель плановой комиссии и заместитель председателя Семипалатинского губернского исполкома в 1928, заместитель председателя центрального исполнительного комитета (ЦИК) КАССР до 1929, начальник главного управления коммунального хозяйства СНК КССР с апреля по август того же года, а также член комиссии Казахского краевого комитета ВКП(б) по жилищному вопросу в Алма-Ате с 6 августа 1929. Затем в течение года, с апреля 1929 по апрель 1930 был начальником Главного управления коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД РСФСР и 1-й заместителем (с августа) народного комиссара внутренних дел РСФСР. С апреля по июль 1930 являлся председателем окружного исполнительного комитета СДТ в Алма-Ате. Председатель Калининского районного исполкома с августа 1930, затем решением секретариата Казкрайкома ВКП(б) опросом от 28 октября 1930 привлечён к партийной ответственности за оставление работы на 10 дней во время боевой кампании по хлебозаготовкам.

Комиссией по установлению персональных пенсий при Совете министров РСФСР была назначена персональная пенсия.

Литература 
 Кузнецов В. И. Сергей Есенин. Тайна смерти (казнь после убийства). Издательство: Нева. Серия: Тайны великих. ISBN 5-7654-3343-X; 2004 г.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории КПСС
 ЦентрАзия

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Спецслужбы СССР